Суперкубок Казахстану з футболу 2019 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2019 року між чемпіоном Казахстану Астаною та володарем кубку Казахстану Кайратом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2019
Казахстан
Березень 2019
2019 у Казахстані